— японская анимационная студия. Буквы «J» и «C» в названии расшифровываются как «Japan Creative».

История 
Компания основана в январе 1986 года. Её первым произведением стал трёхсерийный OVA-сериал Sengoku Kidan Yotoden. Позднее сериал был перемонтирован в полнометражную ленту, которая была выпущена в США под названием Wrath of the Ninja («Гнев Ниндзя»). До 1997 года студия занималась выпуском авторских, не имевших большого успеха, OVA-сериалов и фильмов. Успех и признание пришли к студии после выпуска Maze Megaburst Space (удлинённой версии предыдущих OVA-сериалов) и популярного аниме-сериала «Юная революционерка Утэна», показанных на телеканале TV Tokyo. С тех пор студия превратилась в одного из ключевых игроков аниме-индустрии, выпуская до восьми произведений в год и получая благожелательные отзывы от критиков и отаку.

Список аниме, выпущенного студией 

 Metal Fighter Miku (1994)
 Touma Kijinden ONI (1995)
 «Юная революционерка Утэна» (1997)
 Maze (1997)
 Alice SOS (1998)
 «Он и она и их обстоятельства» (1998)
 Sorcerous Stabber Orphen (1998)
 Iketeru Futari (1999)
 Starship Girl Yamamoto Yohko (1999)
 Orphen: The Revenge (1999)
 Excel Saga (1999)
 Yami no Matsuei (2000)
 Daa! Daa! Daa! (2000—2002) (UFO Baby)
 Mahō Senshi Riui (2001) (Rune Soldier)
 PaRappa Rappa (2001)
 A Little Snow Fairy Sugar (2001)
 «Темнее, чем индиго» (2002–2003)
 «Адзуманга» (2002)
 Spiral: Suiri no Kizuna (2002)
 Nanaka 6/17 (2003)
 Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto (2003)
 Gunparade March ~Aratanaru Kougunka~ (2003)
 «Школьные войны» (2003)
 «Прочти или умри» [ТВ] (2003)
 Shingetsutan Tsukihime (2003)
 Maburaho (2003)
 Sensei no Ojikan: Doki Doki School Hours (2004)
 Hikari to Mizu no Daphne -Daphne in the Brilliant Blue- (2004)
 Bōkyaku no Senritsu (2004) (Melody of Oblivion)
 Oku-sama wa Mahō Shōjo (2005)
 Karin (2005)
 Gokujou Seitokai (2005)
 Shakugan no Shana (2005)
 «Пилоты звёздных кораблей» (2005)
 Fushigiboshi no Futagohime (2005)
 Honey and Clover (2005)
 Mahoraba ~Heartful Days~ (2005)
 «Нелюбимый» (2005)
 Yomigaeru Sora — RESCUE WINGS (2006)
 Fushigiboshi no Futagohime Gyu! (2006)
 Honey and Clover II (2006)
 Zero no Tsukaima (2006)
 Ghost Hunt (2006)
 Asatte no Houkou (2006)
 Nodame Cantabile (2007)
 Sky Girls (2007)
 Potemayo (2007)
 Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ (2007)
 Shakugan no Shana II (2007)
 Kimi Kiss -Pure Rouge- (2007)
 Shigofumi: Letters from the Departed (2008)
 Nabari no Ou (2008)
 Slayers Revolution (2008)
 Zero no Tsukaima ~Princess no Rondo~ (2008)
 «Торадора!» (2008)
 To Aru Majutsu no Index (2008)
 Nodame Cantabile: Pari-Hen (2008)
 Hatsukoi Limited (2009)
 Slayers Evolution-R (2009)
 To Aru Kagaku no Railgun (2009)
 Hayate no Gotoku!! (2009)
 «Староста-горничная» (2010)
 Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi (2010)
 Uragiri wa Boku no Namae o Shitteiru (2010)
 «Бакуман» (2010–2013)
 Toaru Majutsu no Index II (2010)
 Otome Youkai Zakuro (2010)
 Tantei Opera Milky Holmes (2010)
 Yumekui Merry (2011)
 Aria the Scarlet Ammo (2011)
 Kamisama no Memo-chou (2011)
 Shakugan no Shana III (2011)
 Twin Angel: Twinkle Paradise (2011)
 Kill Me Baby (2012)
 Ano Natsu de Matteru (2012)
 Zero no Tsukaima Final (2012)
 Joshiraku (2012)
 Sakurasou no Pet na Kanojo (2012–2013)
 Little Busters! (2012—2013)
 Toaru Kagaku no Railgun S (2013)
 «Нахальный принц и кошка-несмеяна» (2013)
 Little Busters! Refrain (2013)
 Golden Time (2013–2014)
 Witch Craft Works (2014)
 Love Stage!! (2014)
 Shokugeki no Souma (2015)
 Danmachi (2015)
 Heavy Object (2015)
 Prison School (2015)
 Shimoseka (2015)
 Flying Witch (2016)
 Amanchu! (2016)
 Food Wars! Shokugeki no Soma: The Second Plate (2016)
 Taboo-Tattoo (2016)
 Saiki Kusuo no Psi-nan (2016)
 Urara Meirochou (2017)
 Alice to Zouroku (2017)
 Vatican Kiseki Chousakan (2017)
 UQ Holder! (2017)
 Kujira no Kora wa Sajou ni Utau (2017)
 Shokugeki no Souma: San no Sara (2017)
 Last Period: Owarinaki Rasen no Monogatari (2018)
 Planet With (2018)
 Satsuriku no Tenshi (2018)
 «Ванпанчмен» (2019)
 Date A Live III (2019)
 Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks? (2019)
 Combatants Will Be Dispatched! (2021)
 The Strongest Sage With the Weakest Crest (2022)

OVA, выпущенные студией 
 Youtouden (1987)
 Earthian (1989)
 Ankoku Shinden Takegami (1990)
 超幕末少年世紀タカマル (1991)
 Nekohiki no Oruorane (1992)
 The Super Dimension Century Orguss 02 (1993)
 Appleland Monogatari (1992)
 New Dominion Tank Police (1993—1994)
 Arslan Senki (1995) (1995)
 Galaxy Fraulein Yuna (1995)
 Hurricane Polymar (1996—1997)
 Konpeki no Kantai (1997)
 Kyokujitsu no Kantai (1997)
 Detatoko Princess (1998)
 Yume de Aetara (1998)
 Nekojiru-so (2001) (Cat Soup)
 Alien Nine (2001)
 Eiken (2003)
 Shakugan no Shana S'' (2009)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт студии
 

Аниме-студии